Суперкубок Кандиду де Оливейра 2011 года () — 33-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2010/11 «Порту» и финалист Кубка Португалии 2010/11 «Витория» из Гимарайнша. Встреча состоялась 7 августа 2011 года в Авейру, на Муниципальном стадионе.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 27-м по счёту (17 из них команда выигрывала), для «Витории» — вторым (после единственного и успешного розыгрыша 1988 года).

Обладателем Суперкубка Португалии 2011 года стал «Порту», сломивший сопротивление «Витории» со счётом 2:1. Оба мяча «Порту» забил защитник Роланду.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2011 на сайте worldfootball.net

2011
Матчи ФК «Порту»
Матчи ФК «Витория» Гимарайнш
Португалия
Спорт в Португалии в 2011 году
События 7 августа
Август 2011 года
Спортивные соревнования в Авейру